Gheorghe Sin se poate referi la:
 Gheorghe Sin (n. 1942), un agronom român
 Gheorghe Sin, muzician